Йоасаф () е гръцки духовник, митрополит на Вселенската патриаршия от XVIII - XIX век.

Биография 
През септември 1794 година е избран за анхиалски митрополит. През юни 1808 година е преместен като пловдивски митрополит. Отстранен е в 1809 година.

Бележки 

Анхиалски митрополити
Пловдивски митрополити
Гръцки духовници